Centuries of Torment: The First 20 Years () — четвёртый альбом-компиляция американской брутал дэт-метал группы Cannibal Corpse, выпущен в 2008 году лейблом Metal Blade Records. Сборник состоит из трёх дисков DVD, в них содержится три часа документального фильма об истории группы, в том числе и о группе Tirant Sin и несколько концертных записей.

DVD 1

История Cannibal Corpse

1987-1995 
 Intro
 Demo
 Eaten Back To Life
 Butchered at Birth
 Tomb of the Mutilated
 The Bleeding

1995 - 2008 
 Vile
 Gallery of Suicide
 Bloodthirst
 Gore Obsessed and The Wretched Spawn
 Kill

DVD 2

Концерты Cannibal Corpse

With Full Force 2007 (Лёбниц, Германия) 
 Unleashing the Bloodthirsty
 Murder Worship
 Disposal of the Body

Торонто 2006 
 The Time To Kill Is Now
 Disfigured
 Death Walking Terror
 Covered With Sores
 Born In A Casket
 I Cum Blood
 Decency Defied
 Make Them Suffer
 Dormant Bodies Bursting
 Five Nails Through The Neck
 Devoured by Vermin
 Hammer Smashed Face
 Stripped, Raped and Strangled

Party San 2005 
 Puncture Wound Massacre
 Sentenced To Burn
 Fucked With A Knife
 Psychotic Precision
 Pulverized
 Pounded Into Dust
 The Wretched Spawn

Нью-Йорк 2000 
 The Spine Splitter
 Dead Human Collection

Jacksonville 1996 
 Mummified In Barbed Wire

Nashville 1994 
 Entrails Ripped From A Virgin's Cunt
 Pulverized

Буффало 1989 
 Shredded Humans
 Rotting Head

Клипы 
 Staring Through The Eyes Of The Dead
 Devoured By Vermin
 Sentenced To Burn
 Decency Defied
 Death Walking Terror
 Stripped, Raped And Strangled 2007 (with Trevor Strnad from The Black Dahlia Murder)

DVD 3

Бонусы 
 Compelled To Illustrate 
 - Оригинал из альбома Gore obsessed (Compelled to lacerate) 
 Every Ban Broken
 - Оригинал из альбома Gallery of Suicide (Every bone broken)
 Covered With Ink
 - Оригинал из альбома Butchered at Birth (Covered with sores) 
 Maniacal Merch
 - Оригинал из альбома Kill (Maniacal) 
 Relentless Touring
 - Оригинал из альбома Vile (Relentless beating) instrumental 
 Word Infested
 - Оригинал из EP Worm infested (Worm infested)
 Sickening Metalocalypse
 - Оригинал из альбома Bloodthirst (Sickening metamorphosis) 
 Diverse Offerings
 Staring Through the Eyes of the Band
 - Оригинал из альбома Bleeding (Staring through the eyes of the dead) 
 Kill Crane

Примечания 

Музыкальное видео в стиле дэт-метал